HMS Rodney je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Rodney (1759) 
 HMS Rodney (1781) 
 HMS Rodney (1809) 
 HMS Rodney (1830) 
 HMS Rodney (1884) 
 HMS Rodney (1916) 
 HMS Rodney (29)

Rodney